Harthill puede referirse a:

 Harthill (Cheshire), Inglaterra
 Harthill (Derbyshire), Inglaterra
 Harthill (Escocia)
 Harthill (Yorkshire del Sur), Inglaterra